Rütteltisch steht für:
 Papierrüttler
 Schwingtisch